Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kłossowski – polski bibliotekoznawca
 Jan Kłossowski – rzymskokatolicki duchowny i urzędnik
 Tomasz Kłossowski – polski dziedzic i kowal